Сан Леонел има више значења:

 Сан Леонел (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Леонел (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику